

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Chrapoń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lutocin 
 Chrapoń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Siemiątkowo
 Chrapoń – część wsi Zawada w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mstów

Wzniesienia w Polsce 
 Chrapoń – wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej, w gminie Mstów